Písečná ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Frýdek-Místek, siehe Písečná u Jablunkova
Gemeinde im Okres Jeseník, siehe Písečná u Jeseníku
Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí, siehe Písečná u Žamberka
Písečná, Ortsteil von Česká Lípa, Okres Česká Lípa
Písečná (Litvínov), Ortsteil von Litvínov, Okres Most
Písečná, Ortslage von Rumburk, Okres Děčín